

Черновське сільське поселення — сільське поселення, Сланцевський район, Ленінградська область
 Черновське сільське поселення — сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область